Sullivan House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Sullivan House (Bogalusa, Louisiana), NRHP-ID 79001096
 Sullivan House (Laurens, South Carolina), NRHP-ID 73001716